Lone Tree Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lone Tree Township (Iowa)
 Lone Tree Township (Kansas)
 Lone Tree Township (Minnesota)
 Lone Tree Township (Clay County, Nebraska)
 Lone Tree Township (Merrick County, Nebraska)
 Lone Tree Township (North Dakota)
 Lone Tree Township (South Dakota)